Götzenbach ist ein Gewässername und ein Gewässernamensbestandteil:

 Götzenbachle, rechter Zufluss der Glotter beim Urgrabenhof, Gemeinde St. Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Götzenbach (Lein), linker Zufluss der Lein in Leinzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Götzenbach (Pulschnitz), rechter Zufluss der Pulschnitz (zu „Sächsischen“ Saale) nach der Plösenmühle, Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Götzenbach (Rems), rechter Zufluss der Rems in Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Götzenbach (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbachs (zur Nagold) im Gemeindegebiet von Wildberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Götzenbach (Traunbach), rechter Zufluss des Traunbachs in Brücken, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

 Götzenbachsee oder Hochwasserrückhaltebecken Götzenbach, ein Stausee am Unterlauf des Götzenbachs (zur Lein) nahe Leinzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Göttenbach
 Götzenbächle, rechter Zufluss der Glotter nach dem Winterbauernhof von St. Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg